Saint-Girons kan syfta på:

 Saint-Girons-d'Aiguevives, fransk kommun i Gironde
 Saint-Girons-en-Béarn, fransk kommun i Pyrénées-Atlantiques
 Vielle-Saint-Girons, fransk kommun i Landes
 Saint-Girons (Ariège), fransk kommun i Ariège
 Saint-Girons (arrondissement), ett franskt arrondissement i Ariège